El Torneig de Mallorca 2019, oficialment conegut com a Mallorca Open 2019 és una competició tennística disputada sobre gespa que pertany als International Tournaments de la WTA femenina. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 de juny de 2019 al Tennis Club Santa Ponsa de Calvià, Illes Balears, Espanya.

La tennista estatunidenca Sofia Kenin va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2019
2019